New City kan syfta på:

 New City, Chicago
 New City, New York